Dirocoremia är ett släkte av skalbaggar. Dirocoremia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Dirocoremia